Кідзіма-Дайра, Кідзі́ма-Да́йра (яп. 木島平村, きじまだいらむら, МФА: [kid͡ʑima dai̯ɾa muɾa]) — село в Японії.
 Мінако Дайра — сценарист.